

Geografia
 Támega – fiume della Spagna e del Portogallo
 Tâmega – subregione statistica del Portogallo
 Fiães do Tâmega – freguesia del comune portoghese di Boticas
 Sobretâmega – freguesia del comune portoghese di Marco de Canaveses
 Santo Aleixo de Além-Tâmega – freguesia del comune portoghese di Ribeira de Pena
 Vilela do Tâmega – freguesia del comune portoghese di Chaves
 Santa Cruz de Riba Tâmega – antico comune portoghese, oggi Vila Meã nel comune di Amarante

Navi
 Tâmega – cacciatorpediniere della marina portoghese (1922-1945)

Persone
 Guilherme Tâmega – sportivo brasiliano, sei volte campione mondiale di bodyboarding